Červený potok (dopływ Białej Łaby)
 Červený potok (dopływ Morawy)
 Červený potok (dopływ Popradu)
 Červený potok (dopływ potoku Ráztočná)